

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na oficjalnej stronie ITF

US Open 2003
US Open – gra pojedyncza mężczyzn